El Torneig de Hua Hin 2023, també anomenat Thailand Open 2023, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als WTA 250 del circuit WTA. La tercera edició del torneig es va celebrar entre el 30 de gener i el 5 de febrer de 2023 al True Arena de Hua Hin (Tailàndia).

La tennista xinesa Zhu Lin va guanyar el primer títol individual del seu palmarès i es va quedar a les portes d'aconseguir el doblet ja que també fou finalista en la prova de dobles femenins.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2023
WTA Tour 2023